Cadillacs and Dinosaurs – serie a fumetti di Mark Schultz
Cadillacs e dinosauri (Cadillacs and Dinosaurs) – serie animata del 1993
Cadillacs and Dinosaurs – videogioco del 1993
Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm – videogioco del 1994
Cadillacs and Dinosaurs – gioco di ruolo del 1990